Durden steht für:

 Durden (Georgia), eine Ortschaft im Brooks County (Georgia) im US-Bundesstaat Georgia

Durden ist der Familienname folgender Personen:

 Lance A. Durden, US-amerikanischer Zoologe und Parasitologe
 Tyla Durden (* 1984), Schweizer Sängerin, Songwriterin und Fotografin

Durden ist der Familienname folgender fiktiver Personen:

 der Figur Tyler Durden, siehe Fight Club (Roman) #Tyler Durden bzw. Fight Club (Film)